11 Freunde (Alemão para 11 amigos) é uma revista de esportes alemã. A revista, fundada em 2000 por Reinaldo Coddou H. e Philipp Köster. É publicada mensalmente em Berlim. O nome da revista foi inspirado em uma citação de Richard Girulatis (1920), em um livro sobre táticas de futebol: " Se você quer vencer, tem de ter 11 amigos."

Links Externos
Homapage da revista (em alemão)

Fundações na Alemanha em 2000
Revistas da Alemanha